5. etap kolarskiego wyścigu Vuelta a España 2019 odbył się 28 sierpnia na trasie liczącej 170,7 km. Start etapu miał miejsce w L’Eliana, a meta pod obserwatorium astrofizycznym Javalambre.

Klasyfikacja etapu

Klasyfikacje po etapie

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja punktowa

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja młodzieżowa

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Etap na stronie procyclingstats.com

Vuelta a España 2019